Коб - багатозначний термін

 Коб — африканська антилопа (болотяний козел)
 Коб — будівельний матеріал

Антропоніми 
 Коб Тетяна Володимирівна

Див. також 
 Коба (значення)
 Коби (значення)
 Кобила
 Кобищани
Багатозначні терміни